Ochi – cittadina giapponese della prefettura di Kōchi
 Distretto di Ochi – distretto della prefettura di Ehime, in Giappone
 Distretto di Ōchi – distretto della prefettura di Shimane, in Giappone
 Hideo Ochi – karateka e maestro di karate giapponese